Джанджа-хутухта (, , lcang-skya ho-thog-thu; , Zhāngjiā Hūtúkètú) — линия перерождений в школе гелуг во Внутренней Монголии во времена династии Цин.

Самым важным ламой из этой линии перерождений был Третий Джанджа, Ролпай Дордже, который был наставником китайского императора Цяньлуна и главным представителем тибетского буддизма при дворе Цин. Он и его преемники, в основном базировавшиеся в Пекине, считались старшими тибетскими ламами в собственном Китае и Внутренней Монголии. Седьмой Джанджа сопровождал националистическое правительство на Тайвань в 1949 году и умер там в 1957 году.

Список перерождений 
 Архат  (尊達) — ученик Будды Шакьямуни.
 Шакья Шеньен (釋迦西念)
 Дабаньацзаэртуй (達班阿雜爾推)
 Кава Пелцег (嘎瓦伯雜 Хавабоцза)
 Чжаопуба (召普巴)
 Сэшижива (色世日瓦)
 Лангри Тангпа Дорчжэ Сэнггэ (道傑僧格)
 Лодой Чжянцань (羅追江參)
 Пагба-лама (發斯巴)
  (釋迦也希)
 Чжэцзуньдань (哲尊丹)
 Баньцзюэлуньчжу (班覺輪珠)

Список Джанджа-хутухт 
 1607—1641: Чанькэ Лансайла (禪克朗塞拉) или Драгпа Одсэр (扎巴俄色)
 1642—1714: Агван Лувсан Чойден (Ngag dbang bLo bzang Chos ldan), в некоторых перечислениях второй Джанджа,  Агван Лувсан Чойден  считается первым, третий Ролпай Дордже — вторым и т. д. 
 1717—1786: Чанкья Ролпай Дордже или Ещэй Теньпей Дронме
 1787—1846: Ещэй Теньпей Гьяльцхень (伊希丹畢鑒贊)
 1849—1875: Ещэй Теньпей Ньима (葉熙丹壁呢瑪)
 1878—1888: Джампа Тендзин Тинлей Гьяцо Пэлсангпо
 1891—1958: Лийинг Ещэй Дорчжэ (靂迎葉錫道爾濟) или Лувсан Балдан Тенпай Дронме (丹貝仲美), эвакуировался на Тайвань в 1949 году вместе с Гоминданом.
 род. 1980: Тендзин Дёньё Йеше Гьяцо, перевоплотился в Цинхае, сейчас живёт в монастыре Дрепунг в Южной Индии.

Примечания 

Деятели буддизма в Монголии